Niederach ist der Name folgender Orte:

 Niederach (Erlbach), Ortsteil von Erlbach, Landkreis Altötting, Bayern
 Niederach (Gemeinde Mühlheim), Ortschaft von Mühlheim am Inn, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich